Пава — река в России, протекает в Нижегородской области. Устье реки находится в 127 км по левому берегу реки Кудьмы. Длина реки — 15 км, площадь водосборного бассейна — 86,6 км².

Исток реки юго-западнее села Селитьба. Река течёт на северо-восток, протекает село Селитьба, других населённых пунктов на берегах нет. Впадает в Кудьму ниже посёлка Лесной.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000034219
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003421
 Код бассейна — 08.01.04.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Кудьмы
Реки Сосновского района (Нижегородская область)
Реки Богородского района Нижегородской области